

Hydronyme 

 La Bisten (die Bist en allemand), un ruisseau affluent de la Sarre, qui traverse le département français de la Moselle et le Land allemand de la Sarre. Elle donne son nom aux deux villages suivants.

Toponymes 
 Bisten-en-Lorraine, une commune française de la Moselle.
 Bisten, ancienne commune de Moselle sous le nom Bisten-en-Sarre, une annexe de la ville de Überherrn, dans le district allemand de Sarrelouis.

Homonymie de toponyme